Ben-Hur – powieść Lewisa Wallace’a z 1880 r.

Ekranizacje powieści:
 Ben-Hur – film niemy z 1907 r. w reż. Sidneya Olcotta
 Ben-Hur – film niemy z 1925 r. w reż. Freda Niblo
 Ben-Hur – film dźwiękowy z 1959 r. w reż. Williama Wylera
 Ben-Hur – film animowany z 2003 r.
 Ben-Hur – miniserial z 2010 r. w reż. Steve’a Shilla
 Ben-Hur – film z 2016 r. w reż. Timura Biekmambietowa